Alaskozetes är ett släkte av kvalster. Alaskozetes ingår i familjen Ameronothridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Alaskozetes